Teml ist der Familienname folgender Personen:
 Hubert Teml (* 1947), österreichischer Psychotherapeut und Universitätsprofessor
 Jiří Teml (* 1935), tschechischer Komponist